Epigeneza (biologia)
 Epigeneza (geologia)